

Codici 
 GRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Garasa (Papua Nuova Guinea)

Musica 
 G.R.L. – girl band statunitense.
 G.R.L. – EP delle G.R.L. del 2014